José Tamayo puede referirse a:

 José Tamayo Rivas (1920-2003), director teatral español;
 José Luis Tamayo (1858-1947), político ecuatoriano - Presidente de Ecuador (1920-1924);
 Juan José Tamayo (1946-), teólogo español.

en:José Tamayo